KDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kandrian (Papua Nuova Guinea)
 kdr – codice ISO  639-3 della lingua caraima